Jens Andersen kan syfta på flera personer, bland andra:

Jens Andersen Lodehat (död 1431), dansk biskop
Jens Andersen Beldenak (död 1537), dansk biskop
Jens Banzon Hee Andersen (1820–1892)  dansk lantman
Jens Mathias Bollerup Andersen (1822–1868), dansk politiker
Jens Andersen (född 1955), dansk författare
Jens Andersen (född 1971), dansk skådespelare